Van Peteghem, familie van orgelbouwers
Leonce-Albert Van Peteghem (1916-2004), Belgisch bisschop
Vincent Van Peteghem (1980), Belgisch politicus